Chłopicki:
 Józef Grzegorz Chłopicki, herbu Nieczuja (1771–1854)
 Regina Chłopicka, z d. Rudnicka (1934–2021), teoretyk muzyki
 Władysław Chłopicki (1894–1980), polski lekarz